Andy Collins – amerykański twórca gier fabularnych
 Andy Collins (ur. 1961) – brytyjski operator filmowy
 Andy Collins (ur. 1970) – brytyjski prezenter telewizyjny
 Andy Collins (ur. 1971) – amerykański artysta
 Andy Collins – pseudonim Andrzeja Sieradzkiego